Termin OGA ima više značenja.

 Proteinska O-GlcNAkaza, enzim
 Oga, Akita, japanski grad